Doris Hart e Patricia Canning Todd hanno battuto in finale Shirley Fry e Mary Arnold 6-4, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1948